Cavaliere senza testa – personaggio del folclore europeo
Cavaliere senza testa – personaggio del racconto La leggenda di Sleepy Hollow di Washington Irving
Cavaliere senza testa – personaggio del film d'animazione Disney Le avventure di Ichabod e Mr. Toad del 1949
Cavaliere senza testa – cortometraggio animato del 1934 diretto da Ub Iwerks